Federació Valenciana de Bàsquet, màxima institució reguladora del bàsquet al País Valencià
 Federació Valenciana de Badminton, màxima institució reguladora del bàdminton al País Valencià